peut faire référence à :

film
 American Made, thriller américain réalisé par Doug Liman, sorti en 2017 ;

musique
 , album de BoDeans sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , chanson présente sur cet album ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi